Pakhapani peut faire référence à :
 Pakhapani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Myagdi ;
 Pakhapani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parbat ;
 Pakhapani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Rolpa.